Teese ist der Familienname folgender Personen:

 Dita Von Teese (* 1972), US-amerikanische Tänzerin und Schauspielerin
 Frederick Halstead Teese (1823–1894), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch
 Tese
 These